Het Europees kampioenschap schaken van 2006 werd gehouden van 4 tot en met 16 april in het Turkse Kuşadası.  
De uitslagen waren als volgt.

Resultaten

Mannen

Vrouwen

Externe link 
 uitslagen mannen en vrouwen

2006
Schaken in 2006
Sport in de Egeïsche Zee-regio
Aydın